Эредивизи 2021/22 () — 66-й сезон Эредивизи, высшего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу.

Чемпионский титул 36-й раз в истории и второй раз подряд защитил амстердамский «Аякс».

Команды-участники 
В турнире приняли участие 18 команд.

Изменения в таблице

По итогам сезона 2020/21 из Эредивизи выбыли:
АДО Ден Хааг (18-е место / спустя 13 лет)
ВВВ-Венло (17-е место / спустя 4 года)
«Эммен» (16-е место / спустя 3 года)

По итогам сезона Эрстедивизи 2020/21 в Эредивизи повысились:
«Камбюр» (1-е место / спустя 5 лет)
«Гоу Эхед Иглз» (2-е место / спустя 4 года)
НЕК (7-е место / победитель плей-офф / спустя 4 года)

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Матчи за место в Лиге конференций
Команды, занявшие места с 5-е по 8-е, распределяются на пары и выявляют сильнейшую в двухматчевом противостоянии. После чего победители пар играют между собой в финале, который и определит клуб, который займёт своё место во 2-м отборочном раунде Лиги конференций 2022/2023.

Первые игры

Вторые игры

Финал

Первая игра

Вторая игра

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2021/22
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2021 году